Filocoro (em grego: Φιλόχορος) de Atenas (ca.  — ca. ) escritor ateniense, contemporâneo de Eratóstenes, autor de obras sobre lendas antigas e histórias da Grécia Antiga. É citado por Plutarco em suas Vidas Paralelas, em particular na narrativa dedicada a Teseu. Ele morreu por ordem de Antígono II Gonatas.

Obras 
 Ατθίς o  ̓Ατθίδες o Ιστορίαι 
 Επιτομὴ τη̂ς ἰδίας ̓Ατθίδος
 Πρὸς τὴν Δήμωνος ̓Ατθίδα or ἡ πρὸς Δήμωνα ἀντιγραφή 
 Περὶ τω̂ν ̓Αθήνησι ἀρξάντων ἀπὸ Σωκρατίδου μέχρι ̓Απολλοδώρου. 
 Ολυμπιάδες ἐν βιβλίοις 
 Περὶ τη̂ς τετραπόλεως
 Επιγράμματα ̓Αττικά
 Ηπειρωτικά
 Δηλιακά, βιβλία 
 Περὶ τω̂ν ̓Αθήνησι ἀγω̂νων βιβλία ιζ
 Περὶ ἑορτω̂ν 
 Περὶ ἡμερω̂ν
 Περὶ θυσιω̂ν 
 Περὶ μαντικη̂ς 
 Περὶ καθαρμω̂ν
 Περὶ μυστηρίων τω̂ν ̓Αθήνησι.
 Περὶ ̓Αλκμα̂νος.
 Περὶ τω̂ν Σοφοκλέους μύθων βιβλία 
 Περὶ Εὐριπίδου
 Συναγωγὴ ἡρωί̈δων, ἤτοι Πυθαγορείων γυναικω̂ν
 Ηπρὸς Αλυτον ἐπιστολή
 Επιτομὴ τη̂ς Διονυσίου πραγματείας περὶ ἱερα̂ν
 Σαλαμι̂νος κτίσις

Bibliografia 
 Felix Jacoby, Atthis: the local chronicles of ancient Athens. Oxford: The Clarendon Press, 1949
 Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, n. 328
 Virgilio Costa, Filocoro di Atene. I: I frammenti dell'Atthis (Edizioni TORED, Tivoli [Roma] 2007). ISBN 978-88-88617-01-5
 Phillip Harding, The story of Athens: the fragments of the local chronicles of Attika (Routledge, London - New York 2008). ISBN 0-415-33809-3

Historiadores da Grécia Antiga
Gregos do século IV a.C.
Gregos do século III a.C.
Escritores do século III a.C.